Bärenwald bezeichnet

 mehrere Bärenschutzzentren, siehe Liste von Bärenschutz-Einrichtungen.
 Bärenwald (Schramberg), Ortsteil der Stadt Schramberg im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg